Kathryn (Dacota do Norte)
 Lake Kathryn
 2612 Kathryn

Desambiguações de topônimos